Eryngium tournefortianum är en flockblommig växtart som beskrevs av Kaspar Maria von Sternberg. Eryngium tournefortianum ingår i släktet martornar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Martornar
tournefortianum